El nombre Transilvania puede hacer referencia a:
 Transilvania, una región histórica centroeuropea, desde 1918 en Rumanía.
 Transilvania, un estado independiente que existió en la región europea de Transilvania.
 Transilvania, nombre propuesto para un proyecto de erigir una decimocuarta Colonia británica en Norteamérica.
 Transilvania, un condado del estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Transilvania, antiguo nombre de la banda Mägo de Oz.
 Transylvania, pista instrumental de la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden, perteneciente al primer álbum de la misma.